Vanderystiella är ett släkte av svampar. Vanderystiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vanderystiella